48-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 1 марта по 23 ноября 1985 года. Победителем стало киевское «Динамо».

Высшая лига. Итоговая таблица 

После 27 туров «Торпедо» Кутаиси занимало 18-е место, одержав 5 побед. Однако в последних семи турах команда одержала 6 побед и сохранила место в высшей лиге. Этот факт отмечался журналистами и болельщиками как явный признак договорных матчей.

Олег Протасов из «Днепра» побил рекорд чемпионатов СССР по количеству мячей, забитых в одном чемпионате — 35, улучшив достижение Никиты Симоняна 1950 года (34 мяча). Учитывая тот факт, что к семи мячам, забитым Протасовым после 16 игр, он добавил в оставшихся 17-ти 28, многими данный результат расценивался также как итог договорных матчей.

Реакция Федерации футбола СССР была следующей:
На очередном заседании президиума Федерации футбола СССР рассмотрены предварительные итоги первенства СССР 1985 года. Члены президиума подвергли острой критике руководителей команд, проведших отдельные матчи на заключительном этапе чемпионата пассивно, без должной спортивной борьбы и ответственности перед зрителями. В частности, назывались команды киевского «Динамо» (старший тренер В. Лобановский), московского «Торпедо» (В. Иванов), «Днепра» (В. Емец).

Президиум федерации обратился к Спорткомитетам УССР и Москвы с просьбой рассмотреть отчеты руководителей этих команд и принять меры, направленные на повышение у футболистов и тренеров ответственности перед зрителями.

Лимит ничьих равен 10.

«Черноморец» и «Нефтчи» в переходном турнире отстояли места в высшей лиге.

Лучший бомбардир — Олег Протасов («Днепр») — 35 голов в 33 матчах.

Переходный турнир за право играть в высшей лиге

Первая лига

Финальный этап. Группа «А» (за 1-12 места). Итоговая таблица

Финальный этап. Группа «Б» (за 13-22 места). Итоговая таблица

Переходный турнир за право играть в первой лиге 
Девять команд, победителей зональных соревнований во второй лиге и три команды занявшие последние места в первой лиге, соревновались в переходном турнире. Матчи проходили в трёх группах. Право играть в следующем сезоне в первой лиге завоевали команды «Ростсельмаш», «Искра» (Смоленск) и «Атлантас» (Клайпеда).

Финал А

Финал Б

Финал В

Вторая лига 

В переходной турнир вышли девять победителей зональных турниров:
 «Динамо» Брянск
 «Звезда» Пермь
 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону
 «Геолог» Тюмень
 «Атлантас» Клайпеда
 «Таврия» Симферополь
 «Сохибкор» Халкабад
 «Мелиоратор» Чимкент
 «Мерцхали» Махарадзе

Источники

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Протоколы всех матчей высшей лиги
 Сезон 1985 года на football.lg.ua